Bernard Andrieu (né en 1959), philosophe français ; 
 Bernard Andrieu (1923-2006), acteur français ;
 César-Pierre Andrieu (1735-1809), homme politique français ;
 Cathy Andrieu (née en 1970), actrice française ;
 Claire Andrieu, (née en 1952), historienne française ;
 Emmanuelle Andrieu (née en 1977), autrice culinaire française ;
 Éric Andrieu (né en 1960), homme politique français ;
 François Andrieu (1380?-14?), compositeur français de la fin du . 
 François Andrieu (1861-1947), général de division français ;
 Hermose Andrieu (1804-1875), juriste, avocat puis magistrat, et historien français ;
 Jean-Bertrand Andrieu (1761-1822), sculpteur français ;
 Jean-Baptiste Darrot-Andrieu (1797-1870), homme politique français ;
 Josy Andrieu (1939-2022), chanteuse et comédienne française ; 
 Jean Andrieu (1816-v.1874), photographe français ; 
 Jules Andrieu (1838-1884), personnalité ayant pris part à la Commune de Paris ;
 Jules Andrieu (?-1942), résistant français, membre du Groupe du musée de l'Homme ;
 Julie Andrieu (née en 1974), présentatrice de télévision française ;
 Marc Andrieu (né en 1959), rugbyman français ;
 Maurice Andrieu (1813-1887), homme politique français ;
 Michel Andrieu (né en 1940), scénariste et réalisateur français ;
 Tarik et Nabil Andrieu (respectivement nés en 1986 et 1989), artistes du groupe de rap PNL ;
 Olivier Andrieu (1961-), consultant SEO et blogueur français ;
 Pierre Andrieu (1870-1925), œnologue français ;
 Pierre Andrieu (1893-1973), critique gastronomique français ;
 Pierre Andrieu (1849-1935), homme d'Église et cardinal français ;
 René Andrieu (1920-1998), homme politique, journaliste et écrivain français ;
 Thomas Andrieu (né en 1976), haut fonctionnaire français.

Toponymes
Rivière Andrieux, un affluent du réservoir Pipmuacan (versant de la rivière Betsiamites), coulant dans Mont-Valin, dans la MRC de Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.